Il doppio maschile del BNP Paribas Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Jonathan Erlich e Andy Ram erano i detentori del titolo, ma Erlich ha deciso di non partecipare a causa di un infortunio, solo Ram ha partecipato quell'anno, accoppiato a Maks Mirny e ha perso in finale contro Mardy Fish e Andy Roddick 6-3 1-6 12-14

Teste di serie

  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinale)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (primo turno)
  Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (second turno)
  Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (second turno)

  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (quarti di finale)
  Bruno Soares /  Kevin Ullyett (primo turno)
  Jeff Coetzee /  Wesley Moodie (primo turno)
  Marcelo Melo /  André Sá (second turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

BNP Paribas Open 2009
ATP World Tour 2009